Мельнов — русская фамилия. Известные носители:
 Мельнов, Иван Михайлович (1924—1944) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Мельнов, Михаил Артемьевич (род. 1925) — кандидат экономических наук, профессор, один из авторов научного направления по решению проблем совершенствования организации и стимулирования труда.